Рачия Кочар (; 2 февраля 1910, с. Кумлибуджах, Западная Армения — 3 мая 1965, Ереван) — армянский советский писатель, в годы войны — фронтовой корреспондент. Автор произведений на тему войны, наиболее известен его роман «Дети большого дома» (1952). Лауреат Государственной премии Армянской ССР за повесть «Наапет» (1967, посмертно).

Биография 
Родился в 1910 году в селе Кумлибуджах Алашкертского уезда Западной Армении (ныне — Турция), настоящая фамилия Габриелян.

Во время геноцида армян 1915 года его семья бежала в Восточную Армению, Эчмиадзинский уезд Российской ипмерии, мать погибла в пути, немногим позже лишился и отца — он сражался с турками в отряде Андраника и погиб в 1918 году, имя отца позже взял своим псевдонимом.

Работал пастухом, горняком на шахте Алаверди. После окончания хлопководческого техникума учился на рабфаке и в литературном университете при Союзе армянских писателей, поступил на филологический факультет Ереванского государственного университета.

С начала 1930-х годов, ещё будучи рабфаковецем, начал выступать в печати, в 1934 году вышло его первое крупное произведение повесть «Ваан Вардян».

С середины 1930-х годов на редакторской работе, в частности редактировал газету «Ря Таза». Член ВКП(б) с 1939 года. Член Союза писателей СССР.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Служил военным корреспондентом, в 1941—1943 годах дивизионной газеты «Ворошиловец» 51-ой гв. стрелоковой дивизии, затем газеты 51-ой армии, газеты «Суворовец» Ленинградского фронта. Автор многих фронтовых заметок и публикаций, рассказ «Сестра генерала» был напечатан в 1945 году в газете «Правда».

Войну окончил в звании гвардии капитана, награжден медалями «За оборону Сталинграда» (1942), «За боевые заслуги» (1943), «За победу над Германией» (1945), орденом «Красной Звезды» (1945).

После войны продолжил творческую и общественную работу: в 1946—1951 годах был секретарём Союза армянских писателей, с 1954 года член ЦК Коммунистической партии Армении.

Участник первого учредительного съезда Союза писателей РСФСР в декабре 1958 года.

Умер в 1965 году в Ереване.

В 1967 году посмертно удостоен Государственной премии Армянской ССР, за повесть «Наапет».

Память 
В честь писателя названа улица в Ереване — ул. Грачья Кочара.

Творчество 
Печататься начал в 1930 году.

Автор сатирической повести «Путешествие Огсена Васпура» (1937).

Очерки и рассказы периода Великой Отечественной войны вошли в сборники «Рождение героев» (1942), «Накануне» (1943), «Священный обет» (1946).

Публицистика и критические статьи вошли в сборнике «Литература и жизнь» (1949).

В романе «Дети большого дома» (1952) нашли отражение события войны. «Фронтовые дневники» (1941—1943) вышли не полностью и уже после смерти писателя.

За повесть «Наапет» удостоен в 1967 году Государственной премии Армянской ССР, посмертно.

Сборник повестей и рассказов «Белая книга» (1965) повествует о трагедии армянского народа в период геноцида 1915 года.

Библиография 
В переводе на русский язык изданы:
 Фронтовые очерки. — Ереван: Армгиз, 1944. — 180 с.
 Рассказы. — Ереван: Армгиз, 1950. — 204 с.
 Дети большого дома: Роман
 Дети большого дома: Роман / Авториз. пер. с арм. А. Тадеосян; Ил.: В. Кажоян. — Ереван : Айпетрат, 1954. — 512 с.
 Дети большого дома: Роман / Авториз. пер. с арм. А. Тадеосян. — Ереван: Айпетрат, 1955. — 459 с.
 Дети большого дома: Роман / Пер. с арм. А. Тадеосян. — М.: Советский писатель, 1955. — 532 с.
 Дети большого дома: Роман / Пер. с арм. А. Тадеосян; Ил.: А. В. Зегер. — М.: Воениздат, 1956. — 552 с.
 Дети большого дома: Роман: в 2 кн. / Пер. с арм. В. Гроссмана и А. Таронян. — Ереван: Армгосиздат, 1962. — 2 т.; Кн. 1. — 1962. — 399 с.; Кн. 2. — 1962. — 416 с.
 Дети большого дома: Роман: в 2 кн. / Авториз. пер. с арм. В. Гроссмана и А. Таронян; Ил.: Л. Ламм. — М.: Известия, 1966. — 791 с.
 Дети большого дома: Роман: в 2 кн. / Пер. с арм. В. Гроссмана и А. Таронян; Ил.: О. И. Айзман. — М.: Воениздат, 1971. — 663 с.
 Дети большого дома: Роман: в 2 кн. / Авториз. пер. с арм. В. Гроссмана, А. Таронян; Илл. Ю. Баранова. — М.: Художественная литература, 1989. — 766 с.
 Лунная соната: Повести и рассказы / Пер. с арм. — М.: Советский писатель, 1959. — 461 с.
 Рассказы: Мать; Священный обет; Сестра генерала / Пер. с арм. — М.: Гослитиздат, 1961. — 39 с.
 Из страниц великой летописи: В. И. Ленин и большевики Армении / Пер. с арм. — Ереван: Айастан, 1970. — 51 с.
 Возвращение сына / Пер. с арм. автора // Роман-газета, 1970. — стр. 73-74
 Наапет: повесть / Пер. с арм. Салахяна А., Баяндур А. // Роман-газета, 1974, № 6. — стр. 1-45
 Наапет: Повесть / Пер. с арм. А. Салахяна, А. Баяндур; Худож. Р. Бабаян. — Ереван: Аревик, 1989. — 93 с.
 Раздумья о великой литературе // Армянские писатели о русской литературе / Сост.В. А Григорян. - Ереван: Издательство АН Армянской ССР, 1978. - 230 с. - стр. 142-156
 Избранное / Пер. с арм. — М.: Художественная литература, 1973. — 351 с.
 Тоска: повесть, очерки / Перевод с армянского Каринэ Халатовой. — Ереван: Айастан, 2010. — 79 с.

Экранизации 
 1960 — Северная радуга (по одноимённой киноповести)
 1977 — Наапет (по одноимённой повести)
 1990 — Тоска (по одноимённой повести)

Источники и литература 
 Мариэтта Шагинян — Памяти Рачия Кочара // Литературная Армения, 1965 , No 5 , с . 114—115
 Кочар Рачия Кочарович // Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.
 Кочар Рачия Кочарович // История армянской советской литературы / Институт мировой литературы имени А. М. Горького. — М.: Наука. — 614 с. — стр. 202—205
 Кочар Рачия Кочарович // ОБД «Подвиг народа»

Комментарии 

Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны
Члены ВКП(б)
Выпускники филологического факультета Ереванского государственного университета